Partido Democrático Constitucional puede referirse a los siguientes partidos ya desaparecidos:
Partido Democrático Constitucional del Imperio ruso.
Partido Democrático Constitucional del Reino de Italia (1861-1945).
Partido Democrático Constitucional del Imperio de Japón.
Partido Democrático Constitucional de Japón, creado en 2017.